Blame It on Me – album di Alana Davis del 1997
 Blame It on Me – singolo di Chrisette Michele del 2009
 Blame It on Me – singolo di George Ezra del 2014
 Sorry, Blame It on Me – singolo di Akon del 2007